Беса может означать:

  — река в Португалии.
 Беса (район) — район (фрегезия) в Португалии, входит в округ Вила-Реал.
 Беса — понятие веры, чести и умения держать слово в албанской культуре.
 БЕСА — пулемёт

Футбольные клубы 
 «Беса» — албанский футбольный клуб из города Кавая.
 «Беса» — косовский футбольный клуб из города Печ.

Персоналии 
 Беса — коптский монах, настоятель Белого монастыря в Верхнем Египте.
 Беса-Луиш, Агуштина (род. 1922) — португальская писательница, драматург, автор книг для детей.